Brohm ist der Name folgender Orte:
 Brohm, Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Brohm ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Richter-Brohm (1904–1994), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Manager der Automobilindustrie
 Jean-Marie Brohm (* 1940), französischer Sportsoziologe
 Joachim Brohm (* 1955), deutscher Fotograf
 Michaela Brohm-Badry (* 1962), deutsche Bildungswissenschaftlerin, Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wendelin Brohm (1887–1980), Gerber, Gründer und Leiter von Ortsgruppen der Arbeiterwohlfahrt sowie Politiker, Träger des Bundesverdienstkreuzes 
 Winfried Brohm (1932–2012), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brom (Begriffsklärung), Broom